Аскар Оразалиевич Шакиров (, род. 2 сентября 1956 года, Караганда, Казахская ССР, СССР) — казахстанский государственный и политический деятель, дипломат. Депутат сената парламента Республики Казахстан (с 12 августа 2019 года).

Биография 
Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по специальности историк-востоковед. В 1978 году, очную адъюнктуру Академии МВД СССР. Кандидат юридических наук. Владеет английским и китайским языками.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника I класса.

С 1978 по 1987 годы — адъюнкт, инспектор, старший инспектор Академии Министерства внутренних дел СССР в группе по обеспечению работы представителя СССР в Комитете ООН по борьбе с преступностью и уголовному правосудию.

С 1987 по 1989 годы — референт отдела внешних сношений Министерства внутренних дел СССР.

С 1982 по 1992 годы — начальник отдела ВНИИ Министерства внутренних дел СССР.

С 1992 по 1995 годы — заведующий договорно-правовым отделом, заместитель начальника, начальник главного договорно-правового управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

С 1995 по 1996 годы — временный поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Корея.

С марта по апрель 1996 годы — посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Казахстана.

С апреля 1996 по ноябрь 1997 годы — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 1997 по 1998 годы — вице-министр иностранных дел Республики Казахстан.

С 1998 по 2004 годы — чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Индии.

С 2004 по 2006 годы — заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 2006 по 2007 годы — председатель комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

С 24 сентября 2007 года — уполномоченный по правам человека в Республике Казахстан, переназначен 27 сентября 2012 года. 4 сентября 2017 года избран на эту же должность на пленарном заседании сената парламента Казахстана по представлению президента Казахстана.

12 августа 2019 года указом президента Казахстана был назначен депутатом сената парламента Республики Казахстан. 2 сентября 2019 года был избран заместителем председателя сената.

2 июля 2020 года присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Награды 
 2021 (2 декабря) — Орден «Парасат»;
 Орден «Курмет»; 
 Медаль «Ерен енбеги ушин» (14 декабря 2002 года);
 Государственные, юбилейные и правительственные медали Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 
 Страница депутата Аскара Оразалиевича Шакирова на официальном сайте сената парламента Республики Казахстан

Омбудсмены
Послы Казахстана в Индии
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Члены партии «Аманат»
Выпускники Института стран Азии и Африки при МГУ